Каракашлы — название населённых пунктов:
 Каракашлы — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Каракашлы — село в Ютазинском районе Татарстана.
 Каракашлы — поселок железнодорожного разъезда в Ютазинском районе Татарстана.
 Каракашлы — село в Сабирабадском районе Азербайджана.
 1302 км (Каракашлы) — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Татарстан. Код 648652.

См. также 
 Гарагашлы